Název Vlkava má více míst:

 Vlkava (okres Mladá Boleslav) – obec Vlkava
 Vlkava (řeka) – řeka Vlkava

Název Vlkava nese také parní lokomotiva č. 310.134